Ángel Fernández (Machala, 2 de agosto de 1971) é um ex-futebolista profissional equatoriano, foi atacante.

Carreira 
Ángel Fernández integrou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa América por quatro edições. representou a Seleção Equatoriana de Futebol na Copa do Mundo de 2002 a primeira do país.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas do Equador
Jogadores da Seleção Equatoriana de Futebol
Jogadores da Copa América de 1991
Jogadores da Copa América de 1993
Jogadores da Copa América de 1997
Jogadores da Copa América de 2001
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002